ACA eller Aca kan syfta på

 ACA – en gemenskap Adult Children of Alcoholics för män och kvinnor präglade av en uppväxt i ett hem med missbruk eller andra dysfunktionella förhållanden, se Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer
 ACA – ICAO:s kod för Air Canada
 ACA – IATA:s kod för flygplatsen i Acapulco i Mexiko, se  General Juan N. Álvarez International Airport
 ACA – en borreliainfektionen, se Acrodermatitis chronica atrophicans
 AutoCAD Architecture - mjukvara anpassad för arkitekter

Personer
 Aca Lukas (1968–), en serbisk sångare

Sport
 Absolute Championship Akhmat (ACA) – En rysk sportorganisation som anordnar galor inom MMA, kickboxning och BJJ.